La Coupe des villes de foires 1965-1966 voit le sacre du club catalan du FC Barcelone, dans une finale 100 % espagnole jouée face au Real Saragosse.

C'est la troisième Coupe des villes de foires remportée par le Barça et c'est la sixième Coupe des villes de foires remportée par un club espagnol.

Premier Tour

Second Tour

Huitième de finale 

 *  - FC Barcelone qualifié par tirage au sort.
 **  - Chelsea qualifié par tirage au sort.

Quart de finale

Demi-finales

Finale 

Football en 1965
Football en 1966
Coupe des villes de foires
Football M3